Гаагские конвенции по международному частному праву c 1893 года (о гражданском судопроизводстве, о браке, разводе и опеке, о наследовании и др.)
 Гаагские конвенции 1899 и 1907 — международные конвенции о законах и обычаях войны
 Международная опиумная конвенция 1912 года
 Гаагская конференция по репарациям 1929—30
 Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта 1954
 Гаагская конвенция 1961 — «Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов»
 Гаагская конвенция (1970) — Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов
 Гаагская конвенция по авторскому праву
 Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 года
 Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года

См. также 
 Женевские конвенции
 Международное право

Международные конвенции